Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandr Spiwak – rosyjski piłkarz
 Andrij Spiwak – ukraiński piłkarz
 Mark Spiwak – radziecki działacz partyjny i państwowy